Botuverá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Botuverá (ort), Santa Catarina, 
 Botuverá (kommun), Santa Catarina, 

Robotskapade Brasilienförgreningar